«Ба́рхатные па́льчики» () — драматический двухсерийный мини-сериал 2005 года режиссёра Айлинг Уолш, снятый по одноимённому роману «Fingersmith» Сары Уотерс.

Сюжет 
Действие происходит в викторианской Англии XIX века. Утончённый преступник Ричард Риверс решает обманом завладеть наследством Мод Лилли. Под видом художника и учителя рисования он проникает в поместье дяди Мод, где она проживает. Его план — соблазнить Мод, жениться на ней, а затем упрятать в сумасшедший дом, получив права на её состояние. В помощь себе он берёт девушку из семьи мошенников — Сью, которая устраивается к Мод служанкой и должна поспособствовать замыслам Риверса.

Замысел идёт по плану, за исключением того, что девушки сильно сближаются. Проведя всю жизнь в одиночестве в поместье дяди, Мод находит в Сью подругу, а затем ту, которая разбудит её любовь. Риверс уговаривает Мод обвенчаться и бежать в Лондон, где она станет свободной. Мод соглашается. Сью, для которой Мод стала очень дорога, с трудом удерживается, чтобы не предупредить подругу о настоящих планах Риверса. Не поддавшись своим чувствам, она позволяет Риверсу осуществить преступный замысел.

Мод бежит из дома дяди и выходит замуж за Риверса. Получив то, что ему требуется, Риверс насильно везёт жену в сумасшедший дом. Однако по приезде туда служители больницы хватают не Мод, а Сью. Заранее сговорившись с Мод, Риверс устроил так, что врачи считают, будто Сью — это и есть его сумасшедшая жена Мод. Сью понимает, что была жестоко обманута.

Но и Мод не получает того, что ожидала. Она оказывается в мрачном жилище мошенников, где раньше жила Сью. От хозяйки, миссис Саксби, она узнаёт, что на самом деле в младенчестве их со Сью поменяли. Миссис Саксби — её мать, а Сью — настоящая наследница. Чувства к Сью вспыхивают с новой силой, она понимает, как жестоко с ней поступила.

Сью тем временем удаётся бежать из больницы. Она прибегает к миссис Саксби, желая расправиться с Мод, но в случившейся стычке Риверс гибнет от удара ножа. Миссис Саксби, желая оградить Мод от тюрьмы, берёт всю вину на себя, и её казнят.

Мод возвращается в дом дяди, который к тому времени скончался. Сью, узнав всю правду, понимает, что Мод была также обманута, как и она сама. Она встречается с Мод, и они понимают, что по-прежнему любят друг друга.

В ролях

Ссылки 
 

Телесериалы по алфавиту
Детективные телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Экранизации произведений Сары Уотерс
Телесериалы на лесбийскую тематику
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2005 году
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2005 году
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Телевизионные мини-сериалы 2005 года
Фильмы на лесбийскую тематику